Список альбомов № 1 2020-х годов (Чарт альбомов Соединённого Королевства, UK Albums Chart) включает только те альбомы, которые достигли № 1 в рейтинге продаж музыкальных альбомов в Великобритании 2020-х годов. Еженедельно составляется «The Official Charts Company» (ОСС) по данным о продажах альбомов с пятницы по четверг. С 2007 года компания OCC определяет «альбом» как тип музыкального релиза, который включает более четырех треков и длится более 25 минут.

Хит-парад составляется с учётом продаж как физических, так и цифровых альбомов, а также потокового аудио (стриминг), и еженедельно новый лидер чарта впервые объявляется каждую пятницу на The Official Chart на радио BBC Radio 1. Список альбомов публикуется онлайн в Интернете на радиостанции Radio 1 (Top 40), публикуется в журнале «Music Week» (Top 75), и на официальном веб-сайте OCC (Top 100).

2020 
См также 2020 год в музыке

2021 
См также 2021 год в музыке

2022 
См также 2022 год в музыке

2023 
См также 2023 год в музыке

См. также 
 UK Albums Chart
 Список синглов № 1 2020-х годов (Великобритания)
 Список альбомов № 1 в США в 2020 году (Billboard)

Замечания

Примечания

Литература

Ссылки 
 

Списки альбомов № 1 в Великобритании
Списки альбомов № 1 по годам